Total Club Manager 2005 — игра из серии игр о клубном футболе. Игра, как и прошлые годы, разрабатывалась «EA Canada» и издавалась «Electronic Arts» под брендом «EA Sports». Официальный релиз состоялся 21 октября 2004 года в США.

Обзор 
Игра предоставляет возможность игроку попробовать себя в роли тренера и владельца футбольного клуба. Игрок может самостоятельно планировать тренировочные сессии, организовывать выезды, заниматься трансферами, давать интервью, управлять обслуживающим персоналом, руководить ходом матча. Также, как и в предыдущей версии, при наличии «FIFA Football 2005» и «Total Club Manager 2005», благодаря режиму "Football Fusion", можно играть за свою команду, вместо обычного наблюдения.

Особенности игры 
 Трехмерная графика, сделанная на немного улучшенном движке ещё одного футбольного симулятора «UEFA Euro 2004», также сделанного «Electronic Arts». Тщательная прорисовка деталей игроков, стадиона.
 Полное правдоподобие: полные и достоверные сведения о футболе и всех футбольных командах мира!
 30 различных характеристик каждого игрока.
 Развернутый рейтинг игроков, варьирующийся от 0 до 20 баллов.
 Игрок получает комментарии и сведения по любым матчам, проходящим в лиге, а также имеет возможность наблюдать за их ходом.
 Личная футбольная команда. Возможность создать личную команду с уникальным дизайном клубной эмблемы, стадиона и пр.

Рецензии 
 Total Club Manager 2005  - рецензия и обзор на игру на AG.ru. 04.12.2004.
 Justin Calvert. Total Club Manager 2005 Impressions. gamespot.com. July 15, 2004.
 Total Club Manager 2005. EA shows its latest soccer management sim to the European press . IGN. JULY 15, 2004.

Ссылки 
 Total Club Manager 2005 Company Line. gamespot.com. October 14, 2004

Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
Симуляторы футбольного менеджера
Игры для Windows